Све́тлый — посёлок городского типа Мирнинского района Якутии. Расположен в 70 км от Мирного.

История 
Возник в 1979 году в связи с началом строительства третьей на реке Вилюй гидроэлектростанции.

Статус посёлка городского типа — с 1984 года.

Население

Современное состояние 
Градообразующее предприятие: Светлинская ГЭС.

В посёлке работает Мирнинский индустриальный техникум (ГОБУ РС (Я) «МИТ»), филиал Новосибирского Государственного архитектурного университета, среднеобразовательная школа № 15, МКДОУ № 29 «Теремок», дом детского творчества, быткомбинат, есть круглогодичный крытый бассейн, спортзалы, тренажёрные залы.

В 2005 году в Светлом группой энтузиастов создана бесплатная локальная компьютерная сеть.

Значительная часть населения посёлка подвержена маятниковой миграции в связи с работой вахтовым методом на алмазоносных месторождениях Нюрбинского ГОКа (АЛРОСА) и строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Примечания 

Населённые пункты Мирнинского района
Посёлки городского типа Якутии